Osmunda – genere di felci della famiglia Osmundaceae, tra cui Osmunda regalis
 Osmunda – materiale utilizzato in giardinaggio per la coltura delle orchidee